Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Chris Haggard e Paul Rosner che hanno battuto in finale Diego del Río e Grant Silcock 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Stephen Noteboom /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Gábor Köves /  Jeff Tarango (semifinali)

 Chris Haggard /  Paul Rosner (Campioni)
 Devin Bowen /  Brandon Coupe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1998